La palabra Marialuisa puede referirse a:
 Marialuisa (Gastronomía), un platillo tradicional de Antioquia, Colombia.
 Marialuisa (Arte), un marco plano que se usa en fotografías y pinturas.